De rode lantaarn wordt spreekwoordelijk uitgereikt aan de wielrenner die als laatste eindigt in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk. De uitdrukking de rode lantaarn wordt echter ook gebruikt in bijvoorbeeld voetbal (voor de ploeg die laatste staat in het klassement) en autoracen (de coureur die als laatste rijdt).

In de praktijk is laatste worden in het eindklassement van de Tour niet zo eenvoudig als het lijkt. Als men buiten de tijdlimiet aankomt, wordt men gediskwalificeerd, en eenzaam ver achter het peloton aanrijden kost veel kracht. Houder zijn van de rode lantaarn brengt enige publiciteit met zich mee.

Absolute recordhouder is de Belg Wim Vansevenant, die de rode lantaarn in 2006, 2007 en 2008 in ontvangst mocht nemen. Daarmee is hij de eerste en tot nu enige renner die deze prijs driemaal uit het vuur wist te slepen en dat in drie opeenvolgende edities. Andere Belgische "winnaars" waren Hans De Clercq, Willy Derboven, Werner Devos, Victor Lafosse, Marcel Laurens, Roger Loysch, Edwig Van Hooydonck en Dirk Wayenberg. Nederlandse "winnaars" waren Rob Harmeling, Janus Hellemons, Mathieu Hermans (2x), Aad van den Hoek, Frits Hoogerheide, Sebastiaan Langeveld en John Talen. Naast Hermans hebben ook de Fransen Jimmy Casper en Daniel Masson en de Oostenrijker Gerhard Schönbacher de rode lantaarn tweemaal gewonnen.

Sinds 2016 bestaat er een wielerpodcast met de naam De Rode Lantaarn van Dag en Nacht media.

Lijst met dragers van de rode lantaarn 
N.B. Van 1905 tot en met 1912 werd het algemeen klassement opgemaakt door middel van punten in plaats van de gereden tijd.

 * 2018: Eerste renner ooit die van de eerste tot de laatste etappe de rode lantaarn droeg

Per land 

Ronde van Frankrijk
Wielersportterminologie